Софийски университет, или Университет (на/в) София, може да се отнася за някой от следните университети.
 Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България – открит през 1888 г.
 Софийски университет (Sophia University), Токио, Япония – открит през 1913 г.
 Софийски университет (Sofia University), Пало Алто, САЩ – открит през 1975 г.
 Университет Ница София Антиполис (Université Nice Sophia Antipolis), Ница, Франция – открит през 1965 г.